Черкавський — прізвище. Відомі носії:

Жінки 
 Черкавська Альона Олександрівна — лікар амбулаторії загальної практики–сімейної медицини № 2 КП «Луцький центр первинної медичної допомоги», відзначена орденом Княгині Ольги III ступеня.

Чоловіки 
 Черкавський Євсевій (1822—1896) — український педагог, ректор Львівського університету, посол-віриліст до Галицького крайового сейму і австрійського парламенту.
 Черкавський Михайло (1879—1929) — громадський діяч на Волині, педагог і публіцист, сенатор ІІ Речі Посполитої І каденції (1922—1927).
 Черкавський Паїсій (†1633) — Холмський православний єпископ.

Примітки